Anthony Famiglietti – atleta statunitense
 Luigi Famiglietti – politico italiano
 Mark Famiglietti – attore statunitense
 Tecla Famiglietti – religiosa italiana